

Biografia 
Nata e cresciuta a Penza, nel 2002 si è laureata in direzione d'orchestra presso la Scuola di Cultura e Arti "Aleksándr Andréevič Arhángel’skij". Dal 2000 al 2005 ha lavorato come insegnante di chitarra presso le scuole di musica per bambini di Penza. Ha cofondato e diretto l'organizzazione pubblica regionale di Penza per la promozione dell'adattamento sociale "Blagovest". Dal 2014 Maria Lvova-Belova è fondatrice e direttrice esecutiva del ", un'organizzazione autonoma senza scopo di lucro per la promozione dell'adattamento sociale dell'individuo. Il centro di riabilitazione, intitolato al musicista jazz Louis Armstrong, ha aiutato i giovani con disabilità, che erano rimasti senza cure parentali, ad adattarsi a una vita indipendente.

Nel 2017, su iniziativa di Maria Lvova-Belova, ha iniziato a operare a Penza la prima pensione in Russia per giovani con un grado di disabilità grave "". Il 21 novembre 2018 ha presentato i progetti per l'adattamento sociale delle persone disabili in  a Penza in un incontro con Dmitry Medvedev, Primo Ministro della Federazione Russa e con rappresentanti di organizzazioni senza scopo di lucro. Nel 2018 Lvova-Belova ha presentato un progetto: una residenza per giovani con varie forme di disabilità Art Estate "". 

Dal 2011 al 2014 e dal 2017 al 2019 è stata membro della Camera civica dell'Oblast di Penza, mandato quest'ultimo sovrapposto a quello della Camera civica della Federazione Russa. Nel 2019 è stata eletta co-presidente del quartier generale regionale del Fronte popolare panrusso.

Nel 2019, Lvova-Belova è entrata a far parte del partito Russia Unita (la tessera le è stata consegnata il 23 novembre dal primo ministro Dmitrij Medvedev). Il 24 novembre è stata eletta al Presidium del Consiglio Generale della Russia Unita, ed è diventata co-presidente del gruppo di lavoro per il sostegno alla società civile. Nel settembre 2020, il governatore rieletto dell'oblast di Penza, Ivan Belozertsev, l'ha nominata membro del Consiglio della Federazione russa dal ramo esecutivo dell'oblast di Penza. Dopo le elezioni anticipate del 2021, è stata riconfermata da Oleg Melnichenko.

Il 27 ottobre 2021, il presidente russo Vladimir Putin ha nominato la senatrice Maria Lvova-Belova Commissario federale per i diritti dei bambini, un mese dopo che la precedente commissaria, Anna Kuznetsova, era diventata deputata. 

Lvova-Belova è stata accusata da funzionari ucraini e britannici di aver supervisionato la deportazione forzata e l'adozione di bambini dall'Ucraina durante l'invasione russa dell'Ucraina del 2022. A seguito dell'invasione, è stata sanzionata dal Regno Unito nel giugno 2022, dall'Unione Europea nel luglio 2022, dagli Stati Uniti nel settembre 2022 e dal Giappone nel gennaio 2023. 

La Corte penale internazionale dell'Aja ha emesso nei suoi confronti un mandato di arresto di Lvova-Belova, con l'accusa  di essere responsabile della deportazione illegale di bambini dall'Ucraina alla Russia durante l'invasione; un mandato simile è stato emesso nei confronti di Vladimir Putin.

Attività sociali

Quartiere Louis 
Il 1° novembre 2014, su iniziativa di Maria Lvova-Belova, è stato aperto a Penza un progetto di beneficenza "Quartiere Luis"(). Il suo obiettivo principale è la preparazione alla vita indipendente e l'adattamento di giovani adulti con varie forme di disabilità dopo orfanotrofi e collegi. "Quartiere Louis" comprende tre siti di residenza assistita: "Casa du Berezovsky", "", "". Il progetto di beneficenza prende il nome dal leggendario musicista jazz Louis Armstrong, che era un .

Casa su Berezovsky 
“Casa su Berezovsky” () è uno dei primi format di residenza assistita per disabili in Russia. Il progetto opera sul principio: alloggio, formazione, lavoro. Per i diplomati degli orfanotrofi con disabilità, il progetto diventa una piattaforma cuscinetto tra un'istituzione sociale e una vita indipendente. Per questo progetto, Maria Lvova-Belova, insieme a suo marito, ha ricostruito e adattato la sua casa in  a Penza, trasferendosi a casa dei suoi genitori. I suoi primi inquilini furono cinque giovani in sedia a rotelle.

Casa della Veronica 
Il 21 giugno 2017, su iniziativa di Maria Lvova-Belova, ha iniziato a funzionare a Penza il primo pensionato attivo in Russia per giovani con un grado di disabilità grave "". Alla cerimonia di apertura hanno partecipato il Ministro del Lavoro e della Protezione Sociale della Federazione Russa, Maxim Topilin, il Rappresentante Plenipotenziario del Presidente della Federazione Russa nel Distretto Federale del Volga Mikhail Babich, il Capo dell'Inguscezia Yunus-Bek Yevkurov e il Governatore della Regione di Penza, Ivan Belozertsev. Maxim Topilin ha espresso la sua ammirazione per questo progetto, definendolo "unico" e lo ha anche citato come un esempio riuscito di lavoro con bambini con disabilità, la cui pratica è consigliabile utilizzare. Mikhail Babich ha espresso l'opinione che sia importante replicare il progetto per creare un collegio attivo per giovani con gravi disabilità in altre regioni. Yunus-Bek Yevkurov ha incaricato il governo dell'Inguscezia di "studiare l'esperienza degli specialisti di Penza e adottare le loro pratiche", su suo invito, Maria Lvova-Belova ha visitato l'Inguscezia nell'agosto 2017 come esperta di socializzazione delle persone disabili.

Nel dicembre 2019, nel villaggio di Bogoslovka, distretto di Penza, ha avuto luogo l'apertura della  "",  Дом на Берёзовском in costruzione su iniziativa di Maria Lvova-Belova, dove le persone con disabilità e le famiglie che allevano bambini con disabilità vivranno e realizzeranno progetti sociali. Allo stesso tempo, i suoi primi residenti (30 persone provenienti da 5 regioni della Russia) hanno celebrato una festa di inaugurazione.

Vita privata 
Sposata con Pavel Kogelman nel 2003, è madre e tutrice di 23 figli (5 biologici - nel 2005 ha dato alla luce il primo figlio, nel 2007 il secondo, nel 2010 il terzo, nel 2014 il quarto, nel 2018 il quinto - e 18 adottati). Invece di un collegio psico-neurologico, questi ragazzi adottati vivono tutti secondo il sistema di residenza assistita nella  di Novye Berega. Il marito Pavel Kogelman è un sacerdote della Chiesa ortodossa russa (ordinato nel 2019 dal metropolita Seraphim di Penza e Nizhnelomovsk). Prima della sua ordinazione, ha lavorato come programmatore. La famiglia vive a Mosca. Nel febbraio 2023 ha adottato un ragazzo di 15 anni di Mariupol,  fatto prigioniero dai soldati russi. Sulla vicenda è stato realizzato anche un film propagandistico per il canale televisivo Tsargrad.

Note